Гу́ркин — русская фамилия. Известные носители:
 Гуркин, Владимир Павлович (1951—2010) — советский и российский актёр, драматург, сценарист и режиссёр.
 Гуркин, Григорий Иванович (1870—1937) — русский и советский художник.
 Гуркин, Ефим Юрьевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Гуркин, Михаил Антонович (род. 1928 / 1929) — советский футболист.
 Гуркин, Юрий Александрович (1939—2019) — советский и российский врач, детский гинеколог.